Benjamín Garré – calciatore argentino
 Carl Garré – medico svizzero
 Ezequiel Garré – ex calciatore argentino
 Oscar Garré – ex calciatore argentino
 Pascual Garré – calciatore argentino